

Anno 
 151 o 151 a.C.

Codici 
 151  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Eschenberg Observatory di Winterthur, in Svizzera

Matematica 
 151 – numero